<noinclude>

Олексій Володимирович Зацепін:

 Відомі носії 
 Зацепін Олексій Володимирович (1919-1944) — Герой Радянського Союзу.
 Зацепін Олексій Володимирович (. 1984) — російський плавець.<noinclude>
Сторінки зі списками однофамільців-тезок